Miejscowości w USA:
 Rudd – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Floyd
Gminy w USA:
 Rudd (ang. Rudd Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Floyd